Бенковський — болгарське прізвище.

 Георгі Бенковський — один із керівників (апостолів) національно-визвольного руху болгарського народу проти османського іга, Національний герой Болгарії.
 Бенковський Михайло Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня

. Села, які названі на честь Георгі Бенковського 
 Бенковський () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аврен.
 Бенковський () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Бенковський () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирково.
 Бенковський () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Мариця.
 Бенковський () — село в Софійській області. Входить до складу общини Мирково.
 Бенковський () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Стара Загора.

Примітки